Salvatore Greco detto "Cicchiteddu" (1923-1978) – mafioso italiano
Salvatore Greco detto "Tato" – politico e avvocato italiano
Salvatore Greco dei Chiaramonte – schermidore, patriota, volontario garibaldino e maestro d'armi.